LEED peut faire référence à :
 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), système nord-américain de standardisation
 Leed (logiciel), agrégateur de flux RSS.